Kenttäsaari är en ö i Finland. Den ligger i sjön Ajankijärvi och i kommunen Pello i den ekonomiska regionen  Tornedalens ekonomiska region  och landskapet  Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Öns area är omkring 200 kvadratmeter och dess största längd är 30 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Öar i Pello
Öar i insjöar i Finland
Öar i Finland mindre än 0,1 hektar